

Села в Україні 
 Климентове — Одеська область, Подільський район
 Климентове — Сумська область, Охтирський район

Див. також 
 Климентово

 Климентівський гідрологічний заказник